Zelada est un patronyme porté notamment par :

 Francesco Saverio de Zelada (1717-1801), cardinal italien du  ;
 Héctor Zelada (1957-), footballeur international ;
 Leo Zelada (1970-), écrivain péruvien.